Deweyville désigne :
 Deweyville, Californie, ancien nom de Wasco (Californie) ;
 Deweyville, une ville située dans l’Ohio ;
 Deweyville, une ville située dans le Texas ;
 Deweyville, une ville située dans l’Utah.